Pontan steht für

 Pontan, deutsch für Campofontana, einen Ortsteil von Selva di Progno
 lateinisch Pontanus